Исто́рия филосо́фии:
 История философии — раздел философии, изучающий исторические типы философии.
 «История философии» —  серия научных изданий, посвящённых различным периодам в истории философии; выходила в издательстве Московского университета с 1979 до 1990 годы.
 История философии (учебник) — советский трёхтомник.
 История западной философии — книга Бертрана Рассела.
 История философии — советский многотомник.
  — книга Фредерика Коплстона.